Le hameau de Brizay est un lieu-dit situé dans le département de la Vienne, en France, dont la particularité est d'être partagé administrativement entre deux communes du département, Coussay et Verrue.

Géographie 

Le hameau de Brizay est situé à  au nord de Mirebeau, à  à l’est de Lencloître, et à  au sud de Saires, entre les communes de Coussay et Verrue.

Voies de communication et transport 
Le bourg est desservi par les D7 et D20.

Lieux-dits 
Le hameau comporte plusieurs lieux-dits : La Giraudière, La Mirauderie, La Trappière, Moulin de Gloriette, Pièce de Brizay, (Rue des) Clémences, (Rue du) Clos-Bellevue.

Histoire 
Le hameau doit son nom à la Maison de Brizay qui a donné son nom à l’ensemble du lieu-dit au .
L’église Saint Georges construites par les seigneurs de Brizay, dans la seconde moitié du  (1364), et offerte par eux, pour tous les exercices du culte catholique à leurs sujets : les habitants du bourg de Brisay. Cette dédicace n’a rien qui puisse surprendre puisque Georges de Lydda est le Saint patron entre autres, de la chevalerie chrétienne. Il était dès lors normal qu'un noble d'épée place un lieu de culte qu'il patronnait sous l'égide d'un tel protecteur. Jusqu’à cette date, il n’y avait pas d’église à Brizay, pas même de chapelle au château, et les habitants de l’hébergement seigneurial, comme ceux du village qui l’entourait, devaient se rendre à la paroisse voisine de Ligniers-Langoust, à un kilomètre du bourg. Cette chapelle a aujourd'hui disparu et n'en témoigne qu'une plaque de rue indiquant qu'en ce lieu une chapelle existât. 

Ce fut après la mort (avant 1603) de l’aumônier de la châtelaine Madelaine (ou Madeleine) de Brizay qui embrassa la religion réformée qu’un temple protestant s’ouvrit dans son domaine à Brizay sous les auspices des châtelains. Le culte catholique fut rétabli dans le bourg de Brisay vers 1628 au bénéfice de l’abbé Devaux, vicaire de la proche chapelle de Ligniers-Langoust. S’ensuivit une litanie de prêtres tous appartenant à la famille Pillault que seule la vente de la chapelle au titre de bien national puis sa destruction subséquente put interrompre.

Économie 
Dans les années 1970 et 1980, le hameau de Brizay abritait de nombreux commerces et activités aujourd'hui disparus : on y dénombrait ainsi une épicerie, un boucher-charcutier, un maréchal-ferrant, un charron, un menuisier et une petite entreprise de maçonnerie. 

En 2022, trois entreprises sont référencées comme domiciliées au hameau.

Politique et administration 
Le hameau est partagé entre les deux communes à la hauteur de l'impasse du maronnier. Il dispose ainsi de deux codes postaux avec deux tournées de facteurs différents et de deux numéros INSEE. Ainsi la partie du territoire rattachée à la commune de Coussay dispose des codes postaux et INSEE 86110 et 86085 ; la partie du territoire rattachée à la commune de Verrue les numéros 86420 et 86286.

Cette partition n'empêche pas les deux parties séparées du hameau de Brizay d'appartenir au même canton de Loudun bien que les communes de Coussay et Verrue appartiennent à deux arrondissements différents : Coussay relève de l'arrondissement de Poitiers et Verrue de celui de Châtellerault.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
Du château de la Roche-Brizay fondé par Ales II après 1160 sur une éminence (137 m d'altitude), assez remarquable en ces pays plutôt plats, ne restent que quelques modifications du paysage et autres vieux murs de ce qui ont pu être des fortifications, ainsi que la « rue du Vieux-Château ».

Références 

Hameau ou lieu-dit dans la Vienne